Вольдемар Янович (Владимир Иванович) Чобур (1910—1981) — советский, русский и латвийский актёр театра и кино. Заслуженный артист Латвийской ССР (1950).

Биография 
Родился 4 февраля 1910 года Санкт-Петербурге. Отец — Ян Карлович, латыш по национальности, работал мастером на заводе в Колпино. Мать была домашней хозяйкой.

Вольдемар окончил Ленинградский институт сценических искусств и до 1945 года был актёром сначала Ленинградского ТРАМа, затем — театра-студии под руководством С. Э. Радлова (в 1939—1942 годах — Ленинградский театр им. Ленинградского Совета). Сергей Эрнестович Радлов был учителем и другом Чобура.

Свою первую значительную роль на сцене (в филиале театра драмы имени Пушкина) Чобур сыграл в 1932 году — Петя в постановке Леонида Вивьена «На дне». С 1945 по 1949 годы был актёром Ленинградского БДТ.

В 1949 году уехал в Ригу для работы в Театре русской драмы, где получил звание заслуженного артиста Латвийской ССР. После возвращения в Ленинград в 1954 году Чобур следующие десять лет работал на сцене Театра комедии под руководством Николая Акимова.

В кино Чобур дебютировал в 1938 году в фильме «Честь».

В 1964 году перешёл на административную работу, став директором Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1970 году на гастролях театра в Архангельске с Чобуром случился инсульт, он находился на грани жизни и смерти. Вольдемар Янович выздоровел, но больше не мог работать ни как актёр, ни как администратор.

Умер 8 января 1981 года от последствий инсульта. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Семья 
 Супруга — Людмила Александровна Благовещенская была старше мужа на 6 лет. В молодости она тоже была актрисой кино. Умерла в 1976 году от рака. Чобур женился во второй раз, но прожил с новой женой недолго.
 Сын — Александр Чобур (1932—2010) окончил художественное училище имени Серова, работал дизайнером-конструктором. Также был дважды женат — от первого брака у него двое сыновей-близнецов, от второго — дочь.

Награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1950).

Творчество

Избранные театральные работы 
 «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) — Меркуцио
 «Отелло» (У. Шекспир) — Кассио
 «Гамлет» (У. Шекспир) — Лаэрт
 «Недоросль» (Д. Фонвизин, 1938) — Милон
 «Без вины виноватые» (А. Островский, 1939) — Незнамов
 «Сердце не камень» (А. Островский) — Ераст
 «Русский вопрос» (К. Симонов) — Смит
 «На той стороне» (А. Барянов) — Игнатьев
 «Счастье» (П. Павленко) — Воропаев
 «Незабываемый 1919-й» (В. Вишневский) — Ленин
 «С любовью не шутят» (П. Кальдерон де ла Барка) — Дон Алонсо
 «Калиновая роща» (А. Корнейчук) — Батура
 «Миссурийский вальс» (Н. Погодин) — Керри

Фильмография 
  — Тайна Кара-Тау — комсомолец (нет в титрах)
  — Честь — Митя, машинист, сын Орлова  — Великий гражданин — матрос (нет в титрах)
  — Моряки — военный (нет в титрах)
  — Танкисты — Мельников, танкист, механик-водитель из экипажа Логинова  — Четвёртый перископ — матрос (нет в титрах)
  — Моя любовь — Лёша  — Радуга — Сергей Кравченко, лейтенант  — Золотая тропа — отец и сын Перекрёстовы  — Звезда — старший лейтенант (нет в титрах)
  — Герои Шипки (; СССР, Болгария) — Николай Григорьевич Столетов, генерал  — Неоконченная повесть — директор завода  — Балтийская слава — Ильин  — Кочубей — командир-предатель  — Красные листья — Лемеш, один из руководителей компартии Западной Белоруссии  — Чужая беда — эпизод
  — Принимаю бой — директор''
  — Одиночество — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Чобур Вольдемар Янович (Владимир Иванович) 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Похороненные на Богословском кладбище
Заслуженные артисты Латвийской ССР